Le championnat de Moldavie de football 2013-2014 est la  de ce championnat. Pour cette saison, 12 clubs évoluent dans la Divizia Națională et rencontrent trois fois chacun de leurs adversaires soit un total de trente-trois matchs par club. À l'issue de la compétition, l'avant dernier et le dernier du classement sont relégués et remplacés par le champion et le vice-champion de Divizia A, la deuxième division moldave. 

Double tenant du titre, le FC Sheriff Tiraspol remporte de nouveau le championnat. Il s'agit du treizième titre de champion en quatorze ans pour le club. Le FC Sheriff clôt la saison avec un total de quatre-vingt-sept points soit quinze de plus que son dauphin, le FC Tiraspol. Pour sa première saison au sein de la Divizia Națională, le FC Veris Chișinău se classe troisième avec soixante-et-onze points. À la suite de sa disqualification, le CSCA-Rapid Chișinău est relégué en Divizia B, la troisième division moldave. Dernier du championnat, le FC Speranţa Crihana Veche est quant à lui relégué en Divizia A.

Participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}
Le CSCA-Rapid Chișinău a écopé de deux points de suspension par la commission de discipline de la fédération. Le club se retire définitivement du championnat le . Les équipes devant rencontrer le CSCA-Rapid après cette date sont déclarées vainqueur sur le score de 3-0.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Classement des buteurs

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Moldavie de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF
 Site officiel
 Le championnat de Moldavie de football sur le site de l'UEFA

Championnat de Moldavie de football
Moldavie
Football
Football